"Shores" pode significar:
 Miami Shores, localidade da Flórida
 Fairview Shores, localidade da Flórida
 Shady Shores, localidade do Texas
 Lakeland Shores, localidade de Minnesota
 Redington Shores, localidade da Flórida
 Hillsmere Shores, localidade de Maryland
 Cottonwood Shores, localidade do Texas
 Lake Clarke Shores, localidade da Flórida
 Carolina Shores, localidade da Carolina do Norte
 Southern Shores, localidade da Carolina do Norte
 Gulf Shores, localidade do Alabama
 Siesta Shores, localidade do Texas
 Beverly Shores, localidade de Indiana
 Sirenian Shores, álbum de banda
 Indian River Shores, localidade da Flórida
 Sylvan Shores, localidade da Flórida
 Roaming Shores, localidade de Ohio
 Lakewood Shores, localidade de Illinois
 Daytona Beach Shores, localidade da Flórida
 St. Clair Shores, localidade de Michigan
 Fort Myers Shores, localidade da Flórida
 Clear Lake Shores, localidade do Texas
 Palm Beach Shores, localidade da Flórida  
 South Patrick Shores, localidade da Flórida
 North River Shores, localidade da Flórida    
 Pine Knoll Shores, localidade da Carolina do Norte
 Silver Springs Shores, localidade da Flórida
 Michiana Shores, localidade de Indiana
 Norton Shores, localidade do Michigan
 Snow Lake Shores, localidade do Mississipi
 Oak Trail Shores, localidade do Texas
 Matlacha Isles-Matlacha Shores, localidade da Flórida
 Grosse Pointe Shores, localidade do Michigan

Ver também
 

Desambiguações de topônimos